Municipio de Herring puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Herring (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Herring (condado de Sampson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sampson.